Jiří Šašek může být:

 Jiří Šašek (1930–1996) – český herec
 Jiří Šašek (politik) (1938–1990) – český politik
 Jiří Šašek (policista) (* 1969) – český policista